Il doppio  del Mersin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Radu Albot e Denys Molčanov hanno battuto in finale Alessandro Motti e Simone Vagnozzi 6–0, 6–2.

Teste di serie

  Alessandro Motti /  Simone Vagnozzi (finale)
  Radu Albot /  Denys Molčanov (Campioni)

  Gerard Granollers /  Guillermo Olaso (primo turno)
  Dušan Lajović /  Javier Martí (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Mersin Cup 2012